Drei Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Trinidad nach der ehemaligen Kronkolonie Trinidad in der Karibik.

 HMS Trinidad (1805), ein Schoner mit 10 Kanonen, der von 1805 bis 1809 bei der Royal Navy Dienst tat.
 HMS Trinidad (1918), ein Zerstörer der S-Klasse, der 1918 vom Stapel gelassen und 1932 verkauft wurde.
 HMS Trinidad (C46), ein Kreuzer der Crown-Colony-Klasse, der 1940 vom Stapel lief und 1942 nach einem Luftangriff versenkt wurde.

Trinidad